«Кара Миа» () — филиппинский телесериал, в главных ролях Барби Фортеза и Мика дела Круз. Он транслировался на телеканале GMA Network с 18 февраля по 28 июня 2019 года.

Сюжет 
Кара и Миа — симметричный дипрозопус, два лица в одном теле, лицо Кары впереди и Миа сзади. Когда они станут старше, то найдут способ отделить свое лицо от тела каждую ночь, возвращаясь к своей первоначальной форме утром.

В ролях 
 Барби Фортеза — Кара Мачадо Лаксон
 Мика дела Круз — Миа Мачадо Лаксон
 Джак Роберто — Бонифачо «Бони» Бургос
 Пол Салас — Чино Бургос Кармина Вильяроэль — Ая Мачадо-Лаксон Джон Эстрада — Артур Лаксон Глайдел Меркадо — Джулия Гарсия Майк Тан — Исвал / Уолли Джина Пареньо — Коразон Алисия Алонзо — Асунсьон Мачадо Артур Солинап — Александро «Лекс» Лаксон Лиезел Лопес — Элли Гарсия Алтея Аблан — Эстрелла «Стар» Мачадо Лаксон Эйприл Густило — Бетти Баия Каренина Ханиэль — Лерма Джейн «Эл Джей» Кариньо Ческа Иньиго — Мэдисон Луи Манансала — Дивина Мадлен Николя — Мария Мари Каймо — Леон''

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Программы телеканала GMA Network
Драматические телесериалы Филиппин
Телесериалы в жанре фэнтези
Телесериалы Филиппин 2019 года